Немоевский () — фамилия польского происхождения, известные носители:

 Немоевский, Анджей (1864—1921) — польский поэт и драматург.
 Немоевский, Бонавентура (1787—1835) — польский писатель и политический деятель.
 Немоевский, Винценты (1784—1834) — польский политический и оппозиционный деятель, литературный критик, переводчик.
 Немоевский, Людвик (1823-1892) — польский прозаик, драматург, этнограф.
  — польский староста.
  — польский кальвинистский полемист.